Juan Felipe Ibarra (politicus) - Argentijns militair en politicus
 Juan Felipe Ibarra (departement) - Argentijns departement